Porntip bzw. Pornthip ist der Name folgender Personen:

 Porntip Buntanon (* um 1950), thailändische Badmintonspielerin
 Porntip Buranaprasertsuk (* 1991), thailändische Badmintonspielerin
 Pornthip Rojanasunand (* 195?), thailändische Gerichtsmedizinerin und Autorin